Сан-Висенте-де-Фора:
 Сан-Висенте-де-Фора — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Сан-Висенте-де-Фора — монастырь в Лиссабоне.